Појам Париски мир може да се односи на:
 Париски мир (1229)
 Париски мир (1259)
 Париски мир (1303)
 Париски мир (1320)
 Париски мир (1323)
 Париски мир (1355)
 Париски мир (1515)
 Париски мир (1623)
 Париски мир (1626)
 Париски мир (1657)
 Париски мир (1718)
 Париски мир (1761)
 Париски мир (1763), након Седмогодишњег рата
 Париски мир (1783), након Америчког рата за независност
 Париски мир (1784)
 Париски мир (1796)
 Париски мир (1802)
 Париски мир (1806)
 Париски мир (1806)
 Париски мир (1810)
 Париски мир (1812)
 Париски мир (1814)
 Париски мир (1815)
 Париски мир (1856), након Кримског рата
 Париски мир (1857), након Англо-персијског рата
 Париски мир (1898), након Шпанско-америчког рата
 Париски мировни споразуми, након између Савезника и Италије, Бугарске, Мађарске, Румуније и Финске након Другог светског рата
 Париски мир (1920)
 Париски споразуми (1947)
 Париски споразум (1951)
 Париски споразум (1952)
 Париски мировни споразум (1973), којим је окончано америчко учешће у Вијетнамском рату